Wolfgang Meurer ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Meurer (Mediziner) (1513–1585), deutscher Mediziner, Meteorologe und Pädagoge
 Wolfgang Meurer (Oberstleutnant) (um 1554–1663), deutscher Rittergutsbesitzer und Oberstleutnant